Варду или вардум (транслит. — акк. (w)ardu, сопр. сост. arad, мн. ч. ardâni - раб; (w)ardatu - рабыня) в Вавило́нском ца́рстве так называли рабов, людей, являвшихся объектами купли-продажи. Следует отметить, что закон, по крайней мере теоретически, в некоторых случаях защищал вардумов и признавал за ними определенные права (например, вступление в брак со свободными людьми, возможность освобождения из рабства, ведение бизнеса). Человек рождался невольником, если был сыном невольника, либо получал этот статус в течение жизни по той или иной причине (неуплата долгов, пленение в ходе войны).  Клеймо, поставленное на теле или на голове человека, выдавало принадлежность к рабскому сословию. Вавилонские рабы могли принадлежать не только отдельным гражданам, но также государству или храмам.  Прямой противоположностью статуса Вардума в обществе являлся статус Авилума или, иначе, свободного человека (гражданина).

Библиография 
 "Así vivían en Babilonia", 1ª edición: 1989. BIBLIOTECA BÁSICA DE HISTORIA, Editorial Anaya.
 Jaczynowska M., Musiał D., Stępień M., Historia starożytna, Warszawa 2006, s. 222. .
 

Вавилония
Рабство в Азии